Лос Домингез има више значења:

 Лос Домингез, Муњоз (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Домингез (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Домингез (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Домингез (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику